Čertova skala – skała w Górach Kremnickich na Słowacji
 Čertova skala – skała w Górach Lubowelskich na Słowacji